Azarashi steht für:
Azarashi Rock, Antarktika
Azarashi (Roman) von Yagi Yoshinori